Carlos Ademar (Vinhais, 1960), é um escritor português.

Biografia 
Carlos Ademar entrou para a Polícia Judiciária em 1987, onde exerceu a actividade de investigador criminal na Secção de Homicídios. Colaborou na investigação de alguns dos mais célebres crimes ocorridos na Grande Lisboa, como os que ficaram conhecidos pelos nomes de "Skinheads" e "O Estripador". Esta experiência permite-lhe descrever com facilidade e detalhe o ambiente em que se processam as investigações dos crimes relatados nas suas obras de ficção. A licenciatura em História e o mestrado em História Contemporânea, mostraram ser particularmente úteis para a escrita dos romances históricos, cujas tramas se desenvolvem ao longo da Primeira República (O Homem da Carbonária) e do Estado Novo (Primavera Adiada, O Chalet das Cotovias e Na Vertigem da Traição), bem como as obras não ficcionais, No Limite da Dor e a biografia do «capitão de Abril» Vítor Alves. Actualmente é professor na Escola de Polícia Judiciária.

Obras publicadas

Ficção
O Caso da Rua Direita, Oficina do Livro, 2005
O Homem da Carbonária, Oficina do Livro, 2006
Estranha Forma de Vida, Oficina do Livro, 2007
Memórias de Um Assassino Romântico, Oficina do Livro, 2008
Primavera Adiada, Oficina do Livro, 2010
O Bairro, Oficina do Livro, 2012
Contos Capitais, Parsifal, 2013 - co-autor
O Chalet das Cotovias, Parsifal, 2013
Na Vertigem da Traição, Parsifal, 2017
Não Ficção:
No Limite da Dor, Parsifal, (com Ana Aranha), 2014
Vítor Alves, o Homem, o Militar, o Político, Parsifal, 2015
Memórias do Exílio, Parsifal, (com Ana Aranha), 2018

Fontes: Oficina do Livro e Parsifal
Escritores de Portugal